Margarita Drobiazko, née le  à Moscou, est une patineuse artistique lituanienne. Elle concourt en danse sur glace avec Povilas Vanagas. Ils ont participé cinq fois aux Jeux olympiques (1992, 1994, 1998, 2002 et 2006).

Biographie

Carrière sportive 
Drobriazko et Vanagas patinent ensemble depuis 1992. Ils sont les premiers patineurs de la Lituanie à obtenir des médailles en patinage artistique. Après les championnats du Monde de 2002, ils se sont retirés de la compétition. Ils ont effectué un retour en 2005 en prévision des Jeux olympiques de Turin.

Vie privée 
Margarita Drobiazko et Povilas Vanagas sont mariés depuis .

Palmarès 
(avec Povilas Vanagas)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique lituanienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Chevalier de l'ordre du grand-duc Gediminas
Naissance en décembre 1971
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie